Мала Река може бити:

 Мала Река (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Србија 
 Мала Река (Крушевац), насеље града Крушевца, Србија
 Мала Река (Трговиште), насеље у општини Трговиште, Србија